Klinger steht für:
 Klinger (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 (22369) Klinger, Asteroid des Hauptgürtels

Klinger ist der Name folgender Orte und geografischer Objekte:
 Klinger (Hebertsfelden), Ortsteil von Hebertsfelden, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Klinger (Gemeinde Kapfenstein), Ortsteil von Kapfenstein, Bezirk Südoststeiermark, Steiermark
 Klinger (Iowa), Ort in den Vereinigten Staaten
 Klinger Ridge, Gebirgskamm im Marie-Byrd-Land, Antarktika

Siehe auch:

 Clinger
 Glinger
 Klinge (Begriffsklärung)